Anthing ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Wilhelm Anthing (1766–1823), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant, in niederländischen Diensten
 Johann Friedrich Anthing (1753–1805), deutscher Silhouetteur